Ел Гаруњо има више значења:

 Ел Гаруњо (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Гаруњо (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику